En concert:

 En concert — концертный альбом Милен Фармер 
 En concert — концертный альбом Ализе